Петровщина — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Ушаковское.

География 
Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района